BetVictor World Matchplay — рейтинговый турнир по дартсу, который проводится в формате легов, при поддержке Professional Darts Corporation (PDC). Спонсором турнира является букмекерская компания BetVictor.

Спонсоры 
За всё время проведения турнир спонсировали 8 фирм:

Финалы

Финалы до 1994

Примечания

Ссылки 
 World Matchplay page on the PDC website

Турниры по дартсу